Rockwell House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Rockwell House (Connecticut), ID-Nr. 82004460
 Rockwell House (New York), ID-Nr. 84003192